El término superior puede referirse a:

Localidades 
Superior, ciudad en el estado de Wisconsin,
Superior, ciudad en el estado de Nebraska,
Superior, pueblo en el estado de Arizona,
Superior, pueblo en el estado de Wyoming,
Superior, pueblo en el estado de Colorado,

Miscelánea 
Superior, lago de agua dulce en América del Norte,
Superior, personaje de la editorial Marvel Comics,
Superior, cerveza mexicana.
Superior, grupo de música alemán.
Superior, propuesta de estado para Estados Unidos.
Superior (álbum del Binomio de Oro)